Дугопоље може да се односи на:

 Дугопоље, насеље и седиште истоимене општине у Сплитско-далматинској жупанији, Република Хрватска
 Дугопоље, насеље у општини Грачац у Задарској жупанији, Република Хрватска

или:

 НК Дугопоље, фудбалски клуб

Види још 
 Дуго Поље